Rovensko est un toponyme qui peut désigner :

Rovensko, une commune du district de Senica, dans la région de Trnava.

Rovensko, une commune du district de Šumperk, dans la région d'Olomouc ;
 Rovensko pod Troskami, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec.

Homonymie de localités en  Tchéquie